A félfém kifejezés több, egymástól független jelentéssel bír a fizikán és kémián belül.

 Félfémek (a kémiai elemek egy csoportja) 
 Félfém (szilárdtestfizika)
 Félfém (spintronika)